Corecco ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Corecco (1821–1902), Schweizer Arzt und Politiker
 Eugenio Corecco (1931–1995), Schweizer Geistlicher, Theologe, Publizist, römisch-katholischer Bischof von Lugano